Française des Jeux bezeichnet:

 Française des Jeux (Lotterie), die staatliche Lotteriegesellschaft Frankreichs
 Française des Jeux, früherer Name des französischen Radsportteams FDJ (Radsportteam)